Sezona Formule 1 1974 je bila petindvajseta sezona svetovnega prvenstva Formule 1 pod okriljem FIE. Začela se je 13. januarja 1974 z dirko za Veliko nagrado Argentine, končala pa 6. oktobra 1974 s petnajsto dirko sezone za Veliko nagrado ZDA. Dirkaški naslov je osvojil Brazilec Emerson Fittipaldi, moštvenega pa McLaren.

Dirkači in moštva
Naslednja moštva in dirkači so sodelovali v svetovnem prvenstvu Formule 1 v sezoni 1974.

Rezultati

Velike nagrade

Moštva

Dirkači

Druge pomembne dirke
Te dirke niso štele za naslov prvaka, vendar so vseeno imele kar velik pomen.

Opombe

1974
1974 v športu